Борис Сергеевич Короткевич (1910—1987) — химик-технолог, организатор производства синтетического каучука, лауреат Ленинской премии (1967).

Родился в Белоруссии. Старший брат полярного исследователя Короткевича Евгения Сергеевича.

Окончил Ленинградский химико-технологический институт (1931).

С 1932 по 1986 г. работал в Государственном проектном и научно-исследовательском институте синтетического каучука (ГПНИИПСК, «Гипрокаучук») в должностях от младшего научного сотрудника до главного инженера (с 1962).

С 1950-х гг. руководил курсовыми и дипломными проектами в Московском институте тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова. 

Кандидат технических наук (1961).

Ленинская премия 1967 г. — за комплекс работ по созданию регулярных каучуков и технологии их промышленного получения. Заслуженный химик РСФСР (1981).

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды и Трудового Красного Знамени, наградами Болгарии и Польши.

Соредактор сборника:
 Синтез мономеров для производства синтетического каучука [Текст] : [Сборник статей] / [Отв. ред. И. В. Гармонов и Б. С. Короткевич] ; Гос. ком. Совета Министров СССР. Упр. СК и нефтехимии. Гипрокаучук и ВНИИСК. - Ленинград : Госхимиздат. [Ленингр. отд-ние], 1960. - 251 с., 1 л. схем. : ил.; 22 см.

Семья 
Дочь — Ирина, кандидат химических наук.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1968.
 Журнал Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева. Том 26. 1981
 Три измерения проекта. (О методе макетного проектирования. Беседа с глав. инж. «Гипрокаучука» Б. С. Короткевичем). Моск. правда, 1964, 26 авг.

Примечания 

Химики СССР